Жда́нов — русская фамилия (женская форма — ), происходящая от славянского мужского имени Ждан, а также топоним.

 Ждановы — дворянский род.

Фамилия

А

Б 
 Жданов, Борис Глебович (настоящее имя Василий Дмитриевич Калинин; 1888—1980) — участник революционного движения, советский партийный, государственный, профсоюзный и военный деятель.

В 
 Жданов, Вадим Вадимович (род. 1963) — российский фармаколог, член-корреспондент РАН (2019).

Г 
 Жданов, Гавриил Васильевич (1882—1945) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Жданов, Герман Степанович (1906—1991) — физик, основоположник советской школы радиационной кристаллографии.
 Жданов, Григорий Митрофанович (1898—1967) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики МЭИ (1938—1951).

Д

Е 
 Жданов, Евгений Александрович (1839—1892) — русский генерал, топограф.
 Жданов, Ефим Афанасьевич (1912—1949) — Герой Советского Союза.

И

К

Л

М

Н

О 
 Жданов, Олег Владимирович (род. 1966) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

П

Р 
 Жданов, Роман Сергеевич (род. 1998) — российский пловец-паралимпиец, мастер спорта России международного класса.

С 
 
 
 Жданов, Стафей Тимофеевич (1766—1843) — городской голова Петрозаводска, купец.

Ю 
 Жданов, Юлий Петрович (1877—1940) — русский архитектор Харбина.

Населённые пункты 
Названы в честь революционера и советского государственного деятеля Андрея Александровича Жданова.
 Жданов — до 2006 года название села Маисян в марзе Армавир, Армения.
 Жданов — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Жданов — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Жданов — название города Мариуполя в 1948—1989 годах.
 Жданов — село в Борзнянском районе Черниговской области.

Другое 
 «Жданов» — советский крейсер проекта 68-бис.

См. также